Kujawy – kraina historyczna

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Wg TERYT jest ich 11, w tym 4 podstawowe
 Kujawy – dzielnica Krakowa
 Kujawy – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Kujawy – część wsi Zajeziorze w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Kujawy – część wsi Kierz w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Kujawy – kolonia wsi Kosuty w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Kujawy – osada wsi Kosuty w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Kujawy – część wsi Glew w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Kujawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny 
 Kujawy – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki 
 Kujawy – część wsi Grudna Górna w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Kujawy – część wsi Osowo Leśne  w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Kujawy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska

Inne 
 Kujawy – dawna nazwa wsi Sosniwka na Ukrainie, w rejonie jarmolińskim obwodu chmielnickiego
 MS Kujawy – polski statek

Zobacz też 
 Drążdżewo-Kujawy
 TV Kujawy – lokalna stacja telewizyjna